HD 209458 b або Осіріс — екзопланета b в зоряній системі HD 209458. Виявлена у 1999 р. за допомогою космічних телескопів Габбл та Спітцер.

Опис 
HD 209458 b є газовим гігантом. За масою приблизно на 30% легша Юпітера. Обертається на дуже близькій відстані (0,045 а.о., що менше 5 млн км) від схожої на Сонце зірки, розташованої за 150 світлових років від нас, у сузір'ї Пегаса. Одна з найбільш вивчених екзопланет, є типовим гарячим юпітером.

За даними лабораторії реактивного руху NASA це друга планета за межами нашої Сонячної системи, де була знайдена вода, метан та двоокис вуглецю.

Планета, що випаровується 
Додаткові дослідження планети в ультрафіолетовому діапазоні за допомогою телескопа Габбл виявили, що в лінії Лайман-альфа Осіріс закриває своє світило набагато більш помітно — яскравість зірки падає на 15 %, що відповідає розміру навколишньої водневої хмари планети в приблизно 4,3 радіуса Юпітера. Оскільки розмір поверхні Роша (зони, в межах якої речовина утримується тяжінням планети) для Осіріса дорівнює 3,6 радіусу Юпітера, то висновки спостережень можуть бути пояснені тільки тим, що планета безперервно втрачає свою речовину . Про це також свідчить і ширина лінії поглинання — на підставі її аналізу можна дійти висновку, що атоми рухаються зі швидкістями до 130 км/год, що перевищує другу космічну швидкість на Осірісі (43 км/год).

Кометний хвіст 
У 2010 році вчені встановили, що планета являє собою планету-комету, тобто з неї постійно йде потужний потік газів, які здуває випромінювання зорі з планети. При цьому на саму планету це помітно не впливає: при поточній швидкості випаровування вона повністю буде знищена через трильйон років. Дослідження шлейфу показало, що планета випаровується повністю — її залишають як легкі, так і важкі елементи.

Див. також 
 Екзопланети
 Список екзопланетних систем
 Енциклопедія позасонячних планет
 Каталог позасонячних планет
 Огляд методик пошуку позасонячних планет
 Exoplanets.org 
 Відкриття позасонячних планет

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20091029020242/http://nauka.in.ua/news/exo-life
 A. Vidal-Madjar, A.L. des Etangs, astro-ph/0312382 
 Короткий огляд планет, що випаровуються: G. Hébrard et al, astro-ph/0312384 
 «Осіріс» — планета, що випаровується

Примітки 

Екзопланети
Гарячі юпітери
Екзопланети, відкриті 1999
Газові гігантські планети
Пегас (сузір'я)
Транзитуючі екзопланети